Le championnat du monde d'échecs féminin 2000 a changé par rapport au cycle de championnat précédent , pour la première fois, il consiste en un tournoi à élimination directe de 64 joueuses qui s'est déroulé du 27 novembre au 16 décembre 2000 à New Delhi, en Inde. Malgré ce changement de format, le tournoi a été remporté par la championne en titre, la Chinoise Xie Jun, qui a battu sa compatriote Qin Kanying en finale par 2½ à 1½.

Participants 
Voici la liste des participants, classés en fonction de leur classement Elo sur la liste d'octobre 2000. En raison de quelques désistements tardifs, le nombre final de joueuses n'était que de 61.

 , 2567, GM
 , 2550, GM
 , 2550, IM
 , 2534, WGM
 , 2507, WFM
 , 2505, GM
 , 2500, IM
 , 2493, IM
 , 2484, WGM
 , 2483, WGM
 , 2468, WGM
 , 2467, WGM
 , 2451, IM
 , 2446, WGM
 , 2444, IM
 , 2440, WGM
 , 2439, IM
 , 2435, IM
 , 2432, IM
 , 2429, WGM
 , 2420, WGM
 , 2414, IM
 , 2413, IM
 , 2402, WIM
 , 2390, GM
 , 2384, WGM
 , 2378, WGM
 , 2373, IM
 , 2366, WGM
 , 2359, WGM
 , 2352, IM
 , 2350, WGM
 , 2347, WGM
 , 2345, WGM
 , 2337, WGM
 , 2337, WGM
 , 2324, WGM
 , 2318, WGM
 , 2307, WIM
 , 2296, WIM
 , 2285, WGM
 , 2282, WIM
 , 2281
 , 2279, WGM
 , 2274, WIM
 , 2260
 , 2255, WIM
 , 2243, WIM
 , 2234, WIM
 , 2226
 , 2222
 , 2136, WIM
 , 2087
 , 2065, WFM
 , 2057, WIM
 , 2054
 , WGM
 , WGM
 , WIM
 , WFM

Résultat

Match final

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2000
2000 en Inde